|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Duty Free Tennis Championships) van 2011 vond plaats van 14 tot en met 20 februari 2011 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de elfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2011. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Samenvatting 
In het enkelspel kon titelverdedigster Venus Williams niet deelnemen door een blessure. De als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki won het toernooi nadat zij in de finale de als zestiende geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova versloeg in twee sets. Wozniacki verloor geen enkele set in Dubai.

In het dubbelspel won het als tweede geplaatste duo Liezel Huber en María José Martínez Sánchez het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste duo Květa Peschke en Katarina Srebotnik in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Halve finale
| RD2=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Caroline Wozniacki
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Jelena Janković
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=16
| RD1-team3= Svetlana Koeznetsova
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=11
| RD1-team4= Flavia Pennetta
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Caroline Wozniacki
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=16
| RD2-team2= Svetlana Koeznetsova
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 
}}

 Deel 1 

 Deel 2 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Sara Errani
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Zuzana Kučová
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Kristina Barrois
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Zheng Jie
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Patty Schnyder
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Ana Ivanović
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=62
| RD1-score08-3=2
| RD1-seed09=12
| RD1-team09= Kaia Kanepi
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Vera Doesjevina
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Andrea Petković
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Angelique Kerber
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13=

Deel 3 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Dubai 2011
Dubai